Les  sont un ordre éteint de batoïdes avec de longues tribunes dentelées très similaires à celles des poissons-scies et des requins-scies. Bien que n'appartenant ni à l'un, ni à l'autre de ces groupes, les Sclerorhynchiformes se rapprochent davantage des poissons-scies. Ils s'intègrent à leurs côtés dans le clade des Pristiorajea. Ils sont connus du Crétacé jusqu'à l'Éocène inférieur.

Systématique 
Pour BioLib, ce groupe n'est pas un ordre mais une super-famille sous le taxon Sclerorhynchoidea.

Liste des familles, genres et non-classés 
Selon  :
 famille Ptychotrygonidae Kriwet & al., 2009 †
 famille Sclerorhynchidae Cappetta, 1974 †
 genre Iberotrygon Kriwet, Nunn & Klug, 2009 †

Selon  :
 genre Iberotrygon
 non-classé Sclerorhynchoidei

Publication originale 
 .

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 
 

 
Ordre de vertébrés préhistoriques (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2004